Ljungs distrikt kan syfta på:

Ljungs distrikt, Bohuslän 
Ljungs distrikt, Östergötland

Se även
Ljungs församling
Ljungs socken